Брюс Стенли Ковнер (, род. 27 февраля 1945, Бруклин, Нью-Йорк) — американский бизнесмен.

Потомок эмигрантов из Литвы — его дед Натан Ковнер вместе с братом эмигрировал в США из Вильны и поселился в Уильямсберге. Его родители, инженер-электрик Исидор Мойше Ковнер (1916—1982) и София Ковнер (1918—1965), придерживались консервативных взглядов. В 1953 году вся семья (родители и четверо детей) переселилась из Бруклина в долину Сан-Фернандо (Ван-Найс). Мать покончила с собой в 1965 году.

Изучал политологию под руководством Эдуарда Банфилда. Некоторое время работал музыкальным критиком в нескольких периодических изданиях.

Один из ведущих мировых трейдеров межбанковского валютного и фьючерсного рынков. В списке самых богатых людей Америки по версии «Forbes» он занимает 106 место. Миллиардер. 

Председатель Американского института предпринимательства. Является одним из ведущих филантропов консервативных учреждений в США.

Литература 
 Джек Швагер Биржевые маги. М.: Издательский дом Диаграмма, 2004.

Примечания 

Родившиеся в 1945 году
Родившиеся в Бруклине
Персоналии по алфавиту
Предприниматели США
Миллиардеры США
Финансисты США
Члены Американской академии искусств и наук
Выпускники Гарвардского университета